Mòdul Laboratori Multipropòsit, mòdul component de l'Estació Espacial Internacional finançat per Rússia
 Marxisme-Leninisme-Maoisme, corrent marxista desenvolupat per Mao Zedong